Nordic steht für
 Nordic (Schiff, 2011)
 Alstom Coradia Nordic, Nahverkehrs-Gliedertriebzug
 STOXX Nordic 30, Aktienindex
 MGP Nordic, skandinavischer Song-Wettbewerb

Luftfahrtunternehmen:
 Nordic Airways, schwedische Fluggesellschaft
 Nordic Regional Airlines, finnische Fluggesellschaft
 Nordic European Airlines, schwedische Fluggesellschaft
 TUIfly Nordic, schwedische Fluggesellschaft
 Nordic Air Sweden, schwedische Fluggesellschaft
 Nordic Global Airlines, finnische Fluggesellschaft
 Primera Air Nordic, lettische Fluggesellschaft

Weitere Unternehmen:
 Bavarian Nordic, Impfstoffhersteller
 Nordic Semiconductor, norwegischer Halbleiterhersteller
 Nordic Mining, norwegisches Bergbauunternehmen
 Nordic Rail Service, Güterwagenserviceunternehmen
 Nordic Yards, deutsche Werftengruppe
 Think Nordic, norwegischer Automobilhersteller
 Nordic Games und THQ Nordic AB, frühere Namen des schwedischen Computerspielunternehmens Embracer Group
 THQ Nordic GmbH, österreichischer Publisher und Tochterunternehmen der Embracer Group

Sport:
 Nordic Blading, Ausdauersportart
 Nordic Cup Frauenfußball-Turnier

Siehe auch:

 Nordick
 Nordisch
 Nordisk